Wegelin ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Wegelin (1810–1881), deutscher Architekturmaler
 August Wegelin (1840–1902), deutscher Unternehmer
 Carl Wegelin (1879–1968), Schweizer Pathologe
 Émile Wegelin (1875–1962), französischer Ruderer und Künstler
 Hans Mayer-Wegelin (1897–1983), deutscher Forstwissenschaftler und Hochschullehrer

 Josua Wegelin (1604–1640), evangelischer Kirchenlieddichter
 Jürg Wegelin (* 1944), Schweizer Journalist
 Martin Wegelin (* 1947), Schweizer Bauingenieur und Entwicklungshelfer
 Michael August Wegelin (1797–1867), Schweizer Jurist und Politiker
 Natascha Wegelin (* 1985), deutsche Autorin
 Peter Wegelin (1928–2016), Schweizer Historiker
 Thomas Wegelin (1577–1629), deutscher lutherischer Theologe

Wegelin  steht für: 
 Wegelin & Co., Schweizer Bankiersfamilie